

Marine 
Amalia, une frégate du Royaume de Naples, lancée sous Napoléon en 1811, alors que son Maréchal Murat est nommé Roi de Naples. L'Amalia sera reprise par le Royaume des Deux-Siciles à la chute de Murat en 1815 qui précipite l'unification des royaumes de Naples et de Sicile sous le nom de Royaume des Deux-Siciles.

Oeuvres 

 Amalia, roman de José Mármol ;
 Amalia, film muet argentin réalisé par l’écrivain Enrique García Velloso, sorti en 1914 ;
 Amalia, film argentin réalisé par Luis José Moglia Barth, sorti en 1936.

Prénom

Autres usages